Shien est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Shien est un des membres de l'équipe d'Homura. Comme ce dernier, il veut se débarrasser du paradis céleste, notamment à cause de ce que les dieux ont fait subir à Nataku (le précédent dieu de la guerre). En cela, ces opinions sont assez proches de celles des héros (Sanzo, Gojyo, Hakkai et Son Goku).

Histoire personnelle 
Shien était dans l'armée du paradis céleste, et faisait de son mieux pour seconder le dieux de la guerre. Son sentiment de révolte a commencé à grandir quand il a vu comment Nataku était traité, et dans quel état ce dernier est revenu après son combat contre Gyûmao.

Personnage de Saiyuki